Sauviac kan syfta på:
 Sauviac, Gers
 Sauviac, Gironde